Рокатенда, или Палувех, или Палу — активный стратовулкан в Индонезии.

Находится на острове Палу,  к северу от острова Флорес. Относится к провинции Восточные Малые Зондские острова. Высота над уровнем моря — 875 м.

Рокатенда один из действующих вулканов Индонезии. Извержения  произошли в 1650 ± 50, 1928, 1972 и 2012 гг. Последнее извержение началось 10 августа 2013 года.  Потоки лавы в основном текли на юг от вершины. Но лава после небольшого извержения 10 августа 2013, стала двигаться на север.

Извержение 10 августа 2013 года 
Извержение началось утром 10 августа. До этого люди неоднократно ощущали слабые подземные толчки. Однако никто не сообщил об этом властям. В тот день на пляже расположенном в 7 км от вулкана находились люди. И примерно в 11 часов утра раздался громкий гул издававшийся из-под земли и через несколько минут раздался жуткий грохот, после которого в небо поднялись тучи пепла. Началось извержение вулкана. Пирокластическая волна с огромной скоростью сходившая с горы накрыла пляж. По неофициальным данным погибло 9 человек. Власти начали незамедлительную эвакуацию, но некоторые люди отказались покидать свои дома.

См. также 
 Гамконора
 Чареме

Ссылки 
 Gismeteo.ru
 Kp.ua

Примечания 

Активные вулканы
Вулканы Индонезии